Ната́лья Пивова́рова: Пивоварова, Наталья Петровна (1963—2007) — российская певица.
 Пивоварова, Наталья Сергеевна (род. 1953) — российский театровед, критик и педагог.